Andrzej Kubiak – pułkownik
 Andrzej Kubiak – muzyk, założyciel zespołu Boogie Chilli
 Andrzej Kubiak – zapaśnik